Le terme de crieur peut désigner :
 Celui qui s'occupe d'une vente à la criée
 Un crieur public, personne chargée d'annoncer au public de l'information.
 Un crieur des morts, ancien officier public chargé d'annoncer à la population le nom des morts récents et les horaires de leurs funérailles.
 Un crieur, créature nocturne issue de la mythologie et du folklore populaire.

Voir aussi